Sibbett ist der Familienname folgender Personen:

 Jane Sibbett (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin
 Wilson Sibbett (* 1948), britischer Physiker